De Savoenezen zijn een Indonesisch volk (110.000 personen) en komen oorspronkelijk van het eiland Savoe. De Savoenezen vestigden zich later onder andere in nederzettingen aan de kust van Oost-Soemba (tussen de 15.000 en 25.000 personen), waar zij zich onder meer bezighielden met strand- en zeeroverij.

Volk in Indonesië
Oost-Nusa Tenggara